Французько–британські відносини між урядами Французької Республіки та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Велика Британія). Історичні зв'язки між Францією і Великою Британією, і країни Співдружності, є довгими і складними, включаючи перед цим завоювання, війни і союзи в різних епохах історії.  Завоювання норманами Англії у 1066 році почало період норманізації англійського суспільства, а також упадок англійської мови. У середньовічний період країни були ворогами і монархи обох держав борються за контроль над Францією. Деякі конфлікти, що включають Столітню війну і французькі революційні війни були виграні Францією, а наприклад Семилітня війна, Наполеонівські війни з  яких Велика Британія вийшла переможцем.

Велика Британія та Франція довго боролися одне проти одного, кульмінацією якого є перемога Сьомої коаліції над Наполеоном у Ватерлоо в 1815 році. Існували наступні напруження, особливо після 1880 року, над такими питаннями, як Суецький канал і суперництво за африканські колонії. Незважаючи на деякі короткі залякування війною, мир завжди дотримувався. Дружні зв'язки між ними почалися з 1854 року; і британці, і французи були союзниками проти Німеччини в обох Світових Війнах, в останньому конфлікті британські війська навіть допомогли звільнити окуповану Францію від нацистів. Обидві країни виступали проти Радянського Союзу під час Холодної війни і були засновниками НАТО, західного військового альянсу на чолі з Сполученими Штатами. У 1960-х роках президент Франції Шарль де Голль ставився не довірливо до англійців за те, що вони занадто близькі до американців, тому протягом багатьох років він блокував британський вступ до Європейського спільного ринку, сучасний Європейський Союз. Де Голль також витягнув Францію з її активної ролі в НАТО, тому що Альянс був занадто сильно контрольованим Вашингтоном. Після його смерті, Англія вступила до Європейського Союзу, і Франція повернулася до НАТО. 

В останні роки обидві країни мають досить тісні відносини, особливо в питаннях оборонної та зовнішньої політики. Проте обидві країни, як правило, не згодні з іншими питаннями, зокрема які стосуються Європейського Союзу. Францію і Великою Британію часто називають "історичними суперниками" або вважається, що між ними постійно тривала конкуренція. Французький письменник Хосе-Ален Фалон висловлювався про відносини між країнами, описавши британську мову як "наші найдорожчі вороги".

На відміну від Франції, Сполучене Королівство покинуло Європейський Союз у 2020 році за результатами референдуму 23 червня 2016 року. Підрахунок налічував близько 350 000 французів, що проживали на території Великої Британії, і приблизно 400 000 британців, що проживали на території Франції.

Порівняння країн

Історія

Римська та Післяримська ера 
Коли Юлій Цезар вторгся в Галію, він зіткнувся з союзниками Галлів і Белгів з Південно-Східної Британії, пропонуючи допомогу, деякі з яких навіть визнали королем Белгів в якості свого суверенного.

Хоча всі зацікавлені народи були Кельтами (і німецькі кути і франки,що ще не вторглися в будь-яку країну, яка пізніше нести їх імена), це, можливо, може розглядатися як перший великий приклад англо-французької співпраці в історії. Внаслідок, Цезар був змушений вторгнутися з спробою підкорити Велику Британію. Рим був досить успішним у завоюванні Галлії, Великої Британії та Белгів.  Всі три області стали провінціями Римської імперії. 

Протягом наступних 500 років спостерігалося багато взаємодії між двома регіонами, як Велика Британія так і Франції які були на той час під владою Римської імперії. Після падіння Західної Римської імперії, послідувало ще 500 років з дуже невеликою взаємодією між ними, та вони обидва були захоплені різними германськими племенами. Англо-Саксонінізм піднявся з суміші Брідтонства і скандинавської імміграції в Британії, щоб підкорити Піц і Гайлс. Франція бачила взаємосуміш з і частковим завоюванням германськими племенами, такими як Саліські Франків для створення Франкського Королівства. Християнство як релігія поширилася по всім районам, залучених в цей період, замінивши Німецьких, Кельтських і Пре-Кельтські форми поклоніння. Справами вождя в цей період буде вироблятися легенда навколо короля Артура і Камелоту - тепер вважається легендою на основі справ багатьох ранніх середньовічних британських вождів - і більш історично піддаються перевірці Карла Великого, Франкського отамана, який заснував святу Римську Імперію протягом більшої частини Західної Європи. На рубежі другого тисячоліття британські острови були в першу чергу пов'язані з скандинавським світом, а основні закордонні відносини Франції були з Священною Римською Імперією.

Перед завоюванням 
До завоювання Норман 1066 року, не було збройних конфліктів між Королівством Англії і Королівства Франції. Франція і Англія були предметом повторного вторгнення вікінгів, і їх іноземні пристрасті були в першу чергу спрямовані до Скандинавії. 

Такі крос-канальні відносини, як Англія, були направлені в бік Нормандії, квазі-незалежні через данину поваги французькому королю. Емма, дочка герцога Нормандії Річарда, стала королевою двох англійських королів поспіль, двоє її синів, Гартакгайт і Едуард Сповідник пізніше стали королями Англії. Едвард провів більшу частину свого раннього життя (1013-1041) в Нормандії, як король, сприяння деякі Нормани з високим офісом, такі, як Роберт Джуміж, який став Архиєпископом Кентербері. 

Це поступова Норманізація царства, що поставила сцену для завоювання Норман, в якому онук братів Емми, Вільям, герцог Нормандії, здобув царство в першому успішному крос-канальному вторгненні за часи Римської імперії. Разом з новим правителем Англія перейняла зовнішню політику герцогів Норман, яка базувалася на захисті та розширенні інтересів Норман за рахунок французьких королів. Хоча панування Вільяма над Нормандією спочатку мали підтримку короля Франції - Генрі I, успіх Вільяма незабаром створив ворожість, а в 1054 і 1057 король Генріх був двічі атакований Нормандією.

Норманське завоювання 
Тим не менш, в середині одинадцятого століття була суперечка за Англійський трон, і французькі нормани, які були вікінгами фонду, вторглися в Англію підчас правління їх герцогу Вільяму Завойовника і взяв на себе наступні битви при Гастінгс в 1066. Нормани взяли під свій контроль землі і політичні системи. Феодальна культура пустила коріння в Англії, а протягом наступних 150 років Англія, як правило, розглянула другорядне значення для континентальної території династії, особливо в Нормандії та інших західних французьких провінціях. Мова аристократії була Французька протягом декількох сотень років після завоювання Норман. Багато французьких слів були результаті прийняті в англійській мові. Приблизно третина англійської мови походить від або через різні форми французької мови. Перші королі Норман були також герцогами Нормандії, тому відносини були дещо складними між країнами. Незважаючи на те, що вони були князями, нібито під королем Франції, їх вищий рівень організації в Нормандії дав їм більше де-факто влади. Крім того, вони були царями Англії в їх власному праві. Англія була офіційно не провінцією Франції, ні провінцію Нормандії.

Вексинська війна, 1087 рік 
У 1087, після чернечого виходу на пенсію свого останнього графа, Вільям і Філіп розподіляли між собою Вексен, невеликий, але стратегічно важливим округу на середньому Сени, які контролюють рух між Парижем і Руан, Французьких і Норманських Столиць. З цієї буферної держави ліквідували, Норманди і Королівський Вексін (Іль-де-Франс), в даний час прямо межує один з одним, і регіон буде продовженням для декількох майбутніх війн. У 1087, Вільям відповів на прикордонні набіги, проведені солдатами Філіпа, атакуючи місто Мантес, під час якого він отримав випадкове поранення, яке виявилося фатальним.

Повстання 1088 року 
З смертю Вільяма, його царства були розділені між двома своїми синами (Англія - Вільяму Руфусу, Нормандія - Роберту Куртхосу) і Нормансько-Французька прикордонна війна завершилась. Фракційні штами між Норманськими баронами, стикаються з подвійною лояльності до двох синів Вільяма, створили коротку громадянську війну, в якій була зроблена спроба примусити Руфуса відмовитися від англійського престолу. З провалом повстання, Англія і Нормандія були чітко розділені в перший раз у 1066.

Війни в Вексині та Мен, 1097–1098 
Роберт Куртхос залишився на хрестовий похід у 1096, і за період його відсутності Руфус взяв на себе правління Нормандії. Незабаром після цього у 1097 році він напав на Вексон і в наступному році на округ Мен. Руфусу вдалося перемогти Мен, але війна в Вестіну закінчилася непереконливо з перемир'ям в 1098.

Англо-Нормандська війна, 1101 
У серпні 1100, Вільям Руфус був вбитий пострілом стріли під час полювання. Його молодший брат Генрі Боклк відразу ж взяв трон. Було очікувано, щоб йти до Роберта Куртхосу, герцогу Нормандії, але Роберт був далеко на хрестовому похіді і не повернувся до місяця після смерті Руфусу, в той час Генрі був твердо під контролем Англії, і його приєднання було визнано королем Франції Філіпом. Однак,Роберт був в змозі зробити свій контроль над Нормандією, хоча тільки після відмови від округу Мен.

Англія і Нормандія були тепер в руках двох братів, Генрі і Роберта. У липні 1101, Роберт почав напад на Англію з Нормандії. Він успішно приземлився в Портсмуті, і передові внутрішні Алтон в Гемпширі. Там він і Генрі прийшли до угоди, щоб прийняти статус-кво територіального поділу. Генрі був звільнений від своєї пошани до Роберта, і погодився заплатити герцогу річну суму (яку, однак, він заплатив тільки до 1103).

Англо-Нормандська війна, 1105–1106 
Після збільшення напруженості між братами, і доказами слабкості панування Роберта, Генрі Перший вторгся в Нормандію навесні 1105, посадка на Барфлер. За цим послідувала Англо-Нормандська війна і вона була довшою і більш руйнівною, за участю обломів Байо і Кан, але Генрі довелося повернутися до Англії в кінці літа, і це було не до наступного літа, що він зміг відновити завоювання Нормандії. У проміжному, герцог Роберт скористався можливістю, щоб звернутися до свого лорда, короля Філіпа, але не міг отримати ніякої допомоги від нього. Доля Роберта і герцогства була запечатана в битві при Тінчебре 28 або 29 вересня 1106: Роберт був захоплений і ув'язнений на все життя. Генрі був зараз, як і його батько, король Англії і герцога Нормандії, і сцена була встановлена на новий раунд конфлікту між англійцями і Францією.

Англо-Французька війна, 1117–1120 
У 1108 році Філіп I, який був королем Франції ще до нормандських завоювань, помер і все наслідував його син Людовик VI, який вже кілька років керував царством від імені батька. 

Луї спочатку вороже ставився до того, щоб Роберт Курхос, дружні до Генрі I. Але з придбанням Генрі Нормандії, старі Норман-Французькі суперечки знову з'явилися. З 1109 по 1113, зіткнення спалахнули в Векцій, а в 1117 Луї уклав договір з Болдуін VII Фландрії, Фулком V в Анжу, і різними бунтівними Норманськіми баронами, щоб повалити правління Генрі в Нормандії і замінити його з Вільямом Кліто, сином Курхоса. До удачі і дипломатії, однак, Генріх усунув Флемінгса і Ангевінса від війни, і 20 серпня 1119 в битві при Бремул він переміг французів. Луї був зобов'язаний прийняти правління Генрі в Нормандії, і прийняв його син Вільям Аделінс пошани до 1120.

Висока середньовічна епоха 

Під час царювання тісно пов'язаної династії Плантагенетів, яка була заснована в його Ангувінській Імперії, половина Франції була під контролем Ангевін, а також вся Англія. Тим не менш, майже вся Ангевінська Імперії була втрачена до Філіпа II Франції під правлінням Річарда Левиного Серця, Джона і Генріха III в Англії. Це, нарешті, дав англійській окремій ідентичності, як Англо-саксонських людей під франкомовної, але не Французька, Корона. 

Хоча англійська та французька були часто запеклі, вони завжди мали спільну культуру і мало фундаментальну різницю в ідентичності. Націоналізм був мінімальним у днях, коли більшість війн відбувалися між суперником феодалів на субнаціональній шкалі. Остання спроба об'єднати дві культури в таких лініях, ймовірно, не вдалося французького повстання підтримали повалення Едуарда II. Крім того, в середні віки, що Франко-шотландський Альянс, відомий як Старий Союз був підписаний королем Джоном Шотландії і Філіпа IV Франції.

Столітня війна 

Англійська монархія все більше інтегрується зі своїми предметами і звернувся до англійської мови щиро під час столітньої війни між 1337 і 1453. Хоча війна в принципі була простою суперечкою за територію, вона радикально змінила суспільства по обидва боки від каналу. Англійці, хоча вже політично об'єдналися, вперше знайшли гордість за свою мову і самобутність, в той час як Франція об'єднана політично.

Кілька найвідоміших англо-французьких боїв відбувалися за часи Столітньої війни: Кресі, Пуатьє, Агінкур, Орлеан, Патай, Форміньї і Кастійон. Англійська під командуванням короля Генріха VIII вторглася і перемогла Францію в 1544-46 роках. Основні джерела французької гордості випливає з їх керівництва під час війни. Бертран дю Гесклін був блискучим тактиком, який змусив англійську покинути земелі, які вони були закуплені в договорі Бретіньї, компрометуючого договору, що більшість французів бачили, як приниження. Жанна д'Арк була іншою об'єднуючою фігурою, який до цього дня являє собою комбінацію релігійної ретельності і французького патріотизму для всієї Франції. Після її надхнення перемога в Орлеан і те, що багато хто бачив, як Мучеництво Джоан в руках бургундів і англійців. Крім постановки національних посвідчень, Столітня війна була коренем традиційного суперництво і часом ненависті між двома країнами. У цю епоху, Англійська втратила свої останні території у Франції, за винятком Кале, який залишиться в англійських руках протягом ще 105 років, хоча англійські монархи продовжували вести себе як царі Франції до 1800.

Франко-Шотландський Альянс 
Франція і Шотландія домовилися захищати один одного в разі нападу на або зі сторони Англії в декількох договорах, найбільш помітними з яких були в 1327 і 1490. Там завжди був інтершлюб між шотландськими та французькими королівськими сім'ями, але це зміцнило зв'язок між королівськими сім'ями ще більше. Шотландський історик Дж. б. Блек взяв критичний погляд, стверджуючи, що стосується Альянсу: 

 Шотландці... любов до їх ' Старих' союзників ніколи не була позитивним почуттям, що харчуються спільнотою культури, але штучно створену прихильність спочиває на негативній основі ворожнечі в Англію.

Ранньомодерний період 

Англійці та Французи були замішані в численних війнах за наступні століття. Вони взяли протилежні сторони у всіх італійських війнах між 1494 і 1559. 

Ще глибший поділ, встановлений під час Англійської Реформації, коли більша частина Англії приєднувалася до протестантів і Франція залишалася Римо-Католицькою. Дозволило кожній стороні побачити інше, як не тільки чужорідне зло, а й єретичні. В обох країнах спостерігається інтенсивний цивільний релігійний конфлікт. Через гноблення Римо-Католицького короля Людовика XIII Франції, багато протестантської Гугеноти втекли до Англії. Аналогічним чином, багато католиків втекли з Англії до Франції. Шотландія мала дуже тісні відносини з Францією у XVI столітті, на міжшлюбному та найвищому рівні.. 

Генріх VIII Англії спочатку прагнув союзу з Францією, і на Полі Тканини Золота побачився лице до лиця з королем Франциском I Франції. Марія, королева Шотландії (1542 – 1587) народила короля Джеймса V і його французька друга дружина, Марії з виглядом і став королевою, коли її батько був убитий в війнах з Англії. Її мати стала регентом, привезена в французькі радники, і правили Шотландії в французькому стилі. Девід Дчітберн і Аластер Макдональд стверджують: 

 Протестантизм, однак, з погляду на величезний імпульс в Шотландії, особливо серед керуючих класів, в задушлий політичні обійми католицької Франції. Загроза незалежності Шотландії, здається, приходить найбільш з Франції, а не Англії... 

Королева Єлизавета I, чия власна легітимність була оскаржена королевою Мері, працювала з протестантськими шотландськими лордами над вигнанням французів з Шотландії в 1560. Едінбург в 1560 році фактично закінчився  "союз ауд. " протестантська Шотландія прив'язала своє майбутнє до протестантської Англії, відкинувши католицьку Францію. Проте дружні відносини на рівні бізнесу тривають.

Загальна монархія 

Хоча Іспанія була домінуючою світовою владою в шістнадцятому і початку сімнадцятого століть, Англія часто з Францією складала противагу їм. Ця конструкція була покликана зберегти Європейський баланс сил, і запобігти одній країні набирати переважної переваги. Ключем до англійської стратегії було побоювання, що Універсальна монархія Європи зможе придушити британські острови. 

На завершення громадянської війни в Англії, новоутворена Республіка під правлінням Оліверу Кромвеля,  "Співдружня Англія" приєдналася до Французів проти Іспанії напротязі останнього десятиліття Франко-Іспанської війни (1635-1659). Англія була особливо зацікавлена в місті Дюнкерк і відповідно до Альянсу, місто було дано Англії після битви Дюни (1658), але після того, як монархія була відновлена в Англії, Карл II продав його назад на Франції в 1662 за £320 000. 

Після завершення Тридцятирічної Війни (1618-1648) договір Вестфалії в 1648, і, як Франція, нарешті, подолали свої бунтівний  "княжу кров" і протестантські Гугеноти, давно боролися у війнах Фронде (громадянські війни), нарешті, прийшов до кінця. У той же час влада Іспанії була сильно ослаблена десятиліттями війн і повстання Франції, стало брати на себе більш напористу роль під правлінням короля Людовіка XIV з експансіоністської політики як в Європі, так і в усьому світі. Англійська зовнішня політика була спрямована на запобігання Франції набирати перевагу на континенті і створення універсальної монархії. До Франції, Англія була ізольованою. 

Однак, у 1672, Англія знову сформувала союз з Французами (у відповідності з секретним договором в 1670) проти їх спільного комерційного суперника, багата Голландська Республіка-дві країни, що борються пліч-на-пліч під час Франко-Голландської Війни (1672-1678 ) і третя Англо-Нідерландська Війна (1672-1674). Ця війна була надзвичайно непопулярною в Англії. Англія була міцно побита з моря голландцями і були значні погіршення фінансової ситуації, оскільки їх вразлива глобальна торгівля була під загрозою. Англія вийшла з Альянсу в 1674, завершуючи свою війну з Нідерландів і фактично приєднання до них проти Франції в останній рік Франко-Голландської Війни в 1678. 

У ході століття різкий витік в політичній філософії виникло у двох державах. В Англії король Чарльз I був страчений під час громадянської війни в Англії, за перевищення його повноважень, а пізніше король Джеймс II був повалений у Славній Революції. У Франції, десятиліття довгий Фронде (Громадянська війна), бачили французької монархії торжествує і в результаті влада монархів і їх радники стали майже абсолютними і пішов в значній мірі безперешкодно. 

Англія і Франція воювали один з одним у Війні Ліги Аугсбург з 1688 по 1697, які встановили план відносин між Францією та Великою Британією протягом вісімнадцятого століття. Війни боролися періодично, з кожною країною частиною постійно зрушуючи модель альянсу відомого як величний кадриль.

Друга Столітня Війна 1689-1815 років 

Частково від страху континентального втручання, Акт Союзу був прийнятий в 1707 році створення Королівства Великої Британії, і формального злиття Королівства Шотландії та Англії (Останнє Королівство включало Уельс). У той час як Нова Британія зростала все більше парламентарно, Франція продовжувала свою систему абсолютної монархії. 

Знову Велика Британія боролася з Францією у Війні Іспанської Правонаступництва з 1702 до 1713, і Війна Австрійського Правонаступництва з 1740 до 1748, намагаючись зберегти баланс сил в Європі. Англійці мали масовий флот, але мали невеликі сухопутні війська, тому Велика Британія завжди виступала на континенті в Альянсі з іншими державами, такими як Пруссія та Австрія, оскільки вони не могли воювати лише у Франції. Так само Франція, не маючи вищого флоту, не змогла запустити успішне вторгнення до Британії. 

Франція дала підтримку Якоритам, які заохочувались на британський трон, сподіваючись, що відновлена монархія Якориту буде схильна бути більш Про-Французькою. Незважаючи на цю підтримку Якоджетам не вдалося повалити монархів Хановерських. 

Чверть століття після договору Утрехта в 1713 був мирним, без серйозних війн, і лише кілька вторинних військових епізодів малої важливості. Основні повноваження вичерпали себе в бойових діях, з численними загибеллю, інваліди ветеранів, зруйновані ВМС, високі пенсійні витрати, важкі кредити і високі податки. Утрехт зміцнив сенс корисного міжнародного права і відкрив епоху відносної стабільності в європейській Державній системі, спираючись на політику балансу влади, що жодна країна не стане домінуючою. Роберт Уолполюс, ключовий британський творець політики, Пріоритетна миру в Європі, тому що це було добре для своєї торговельної нації і зростаючої Британської імперії. Британський історик г. м. Тревельян стверджує: 

 Цей договір [з Утрехта], який відкрив стабільний і характерний період цивілізації вісімнадцятого століття, ознаменував кінець небезпеки для Європи від старої французької монархії, і він позначив зміну не меншого значення для світу в цілому,-морської, комерційне та фінансове панування Великої Британії. 

Але  "баланс " потребує збройного примусового виконання. Велика Британія зіграла ключову військову роль як "балансування. " метою було зміцнити баланс Європи в енергетиці, щоб зберегти мир, необхідний для британської торгівлі, щоб процвітати і її колонії, щоб рости, і, нарешті, зміцнити свою центральну позицію в балансі Енергосистема, в якій ніхто не міг домінувати в інших. Інші народи визнали Британію "балансувальником. " врешті-решт, балансування закон вимагає Британії, щоб утримувати французькі амбіції. Стримування призвело до низки дедалі більше масштабних війн між Великою Британією та Францією, що закінчилось змішаними результатами. Англія, як правило, були вирівняні з голландцями і Пруссією, і субсидували свої війська. Ці війни охопило всю Європу і закордонні колонії. Ці війни відбулися в кожному десятилітті, починаючи з 1780-х і кульмінації у розгромі Наполеона, Франції в 1814. 

Як століття носив, був чіткий прохід влади до Великої Британії і Франції, за рахунок традиційних великих держав, таких як Португалія, Іспанія і Голландська Республіка. Деякі спостерігачі побачили часті конфлікти між двома державами протягом XVIII століття як Битва за контроль над Європою, хоча більшість цих війн закінчилася без Прикінцевих перемог з обох боків. Франція в значній мірі мали більший вплив на континент, а Англія були домінуючими на морі і торгівлі, погрожуючи французьких колоній за кордоном.

Зарубіжна експансія 
З 168-х, новий світ все частіше став полем битви між двома державами. Західний проект Олівера Кромвель мав на меті побудувати зростаючу присутність британської Північної Америки, починаючи з придбання Ямайки з іспанської імперії в 1652. Перше британське поселення на континентальній Північній Америці було засноване в 1607 роках, а до 170-х років вони виросли в тринадцять окремих колоній. 

Французи оселилися провінції Канади на північ, і контролюється Сент-Домінге в Карибському басейні, найбагатшою колонії в світі. Обидві країни, визнаючи потенціал Індії, встановлені торгові пости там. Війни між двома державами дедалі частіше відбувалися на цих інших континентах, а також у Європі.

Семирічна війна 

Французькі та британські воювали один з одним і зробили договори з індіанськими племенами, щоб отримати контроль над Північною Америкою. Обидва народи бажані країни Огайо і в 1753 Британська експедиція на чолі з Джорджем Вашингтоном зіткнулися з французької силою. Невдовзі після цього вибухнула Французька і Індійська війна, яка спочатку проходила тільки в Північній Америці, але в 1756 роках стала частиною більш ніж семи років війни, в якій Велика Британія та Франція входили до складу протилежних коаліції. 

Війна була названа перша  "світова війна", тому що бойові дії відбулися на кількох різних континентах. У 1759 британці користувалися перемоги над французами в Європі, Канаді та Індії, жорстоко послаблюючи французьку позицію по всьому світу. У 1762 британці захопили міста Маніла і Гавана з Іспанії, найсильнішого союзника Франції, яка призвела в кінцевому підсумку в мирний врегулювання в наступному році, що побачили велику кількість територій під британським контролем. 

Семирічна війна розглядається як критичний момент в історії англо-французьких відносин, який заклав основи для панування Британської імперії протягом наступних двох з половиною століть.

Південне море 
Втративши нову Францію (Канаду) і Індію в Північну півкулю, багато французів перетворили свою увагу на побудову другої імперії на південь від екватора, тим самим викликаючи гонку для Тихого океану. Їх підтримали король Людовик XV і герцог де Чоісзель, міністр війни і ВМС. У 1763, Луї Бугенвіль плив з Франції з двома кораблями, кілька сімей, великої рогатої худоби, коней і зернових. Він заснував першу колонію на Фолклендський в порт-Сент-Луїсі в лютому 1764. Це зроблено, план Бугенвіль було використовувати нове поселення в якості французької бази, звідки він міг змонтувати пошук давно (але ще не відкритих) Південного континенту і стверджують, що для Франції. 

Тим часом, секретар Адміралтейство, Філіп Стівенс, швидко і таємно направив Джона Байрона на Falklands і навколо світу. Він слідував в 1766 Семюел Уолліс, який відкрив Таїті і стверджував, що це для Британії. Бугенвіль пішов і стверджував Таїті для Франції в 1768, але коли він намагався дістатися до східного узбережжя нової Голландії (Австралія), він був зірвані Великий Бар'єрний риф. 

Адміралтейство послав капітан Кук в Тихому океані на трьох рейсів відкриття в 1768, 1772 і 1776. Кук був убитий на Гаваях в 1779 і його два кораблі, резолюції та відкриття, прибули додому в жовтні 1780. 

У той же час, більш французів були зондування Південного морів. У 1769, Жан Surville плив з Індії, через Коралове море в Новій Зеландії, а потім пройдений Тихоокеанського регіону в Перу. У 1771 Меріон Дуфренн і Жульєн-Марі Крозе пливли через Індійський і тихий океани. Пізніше в 1771, інша Французька експедиція під ів де Кергулен і Луї Санкт Алоюарн досліджував Південний Індійський океан. Санкт-Алоюарн анексувала Західне узбережжя нової Голландії для Франції в березні 1772. 

У серпні 1785, король Людовик XVI послав Жан-Франсуа Лафеус, щоб дослідити Тихий океан. Він прибув з Сіднея глави в січні 1788, через три дні після прибуття першого флоту Великої Британії наказав Артур Філіп. Французька експедиція покинуло Австралію через три місяці, а в березні 1788 і, згідно з записами, ніколи не бачила знову. 

Гонка за територію в південних морях тривала в ХІХ ст. Хоча англійці оселилися на східному регіоні нової Голландії, в 1800 Наполеон направив експедиції під командуванням Ніколя Боден, щоб запобігти англійцям на південному і західному узбережжі континенту.

Американська війна за незалежність 
Як американського патріотичного невдоволення британської політики виріс до повстання в 1774-75, французи побачили можливість підірвати британську владу. Коли американська війна за незалежність вибухнула в 1775, французи почали посилати приховані поставки і розвідки для американських повстанців. 

У 1778, Франція, сподіваючись зіграти на британській поразки в Саратоні, визнав Сполучені Штати Америки як незалежної нації. Переговори з Бенджамін Франклін в Парижі, вони сформували військовий альянс. Франція в 1779 переконав своїх іспанських союзників оголосити війну Великій Британії. Франція делатів війська воювати разом з американцями, і обложили Гібралтар з Іспанією. Плани були складені, але ніколи не введені в дію, щоб почати вторгнення в Англію. Загроза змусили Велику Британію зберегти багато військ у Великій Британії, які були необхідні в Америці. Англійці були додатково зобов'язані вивести війська з американського материка, щоб захистити свої цінні речі в Вест-Індії. Хоча французи були спочатку не в змозі розірвати рядок британські перемоги, комбіновані дії американських і французьких сил, а також ключовою перемогою французького флоту над британським рятувальний флот, змусили англійцям в рішучу капітуляції в Йорктаун, штат Вірджинія, в 1781. протягом короткого періоду після 1781 морська перевага Великої Британії загрожував Альянсу між Францією та Іспанією. Тим не менш, британський оговтався, переміг головний французький флот у квітні 1782, і тримав контроль над Гібралтаром. У 1783 Паризький договір дав новий народ контроль над більшістю регіону на схід від річки Міссісіпі; Іспанія придбала Флориду у Великої Британії і зберегла контроль над величезною територією штату Луїзіана; Франція отримала мало, Крім величезного боргу. 

Що завдає шкоди, понесені Францією під час війни, і вартість перебудови французького флоту протягом 1700-х років викликала фінансову кризу, допомагаючи сприяти французькій революції 1789.

Французька революція та Наполеон 

Під час французької революції, антимонархічні ідеали Франції були розглядатися з тривогою по всій Європі. Хоча Франція була занурилася в хаос, Велика Британія скористувалася його тимчасової слабкості, щоб підняти громадянську війну, що виникла у Франції, і нарощувати свої військово-морські сили. Революція була спочатку популярна в багатьох британців, і тому, що здавалося, послабили Францію і сприймається як на основі британських ліберальних ідеалів. Це почало змінюватися, коли фракція Якоби взяла на себе, і почала правління терору (або просто терор, на короткий термін). 

Французи мали намір поширювати свою революційну республіканство з іншими європейськими державами, включаючи Велику Британію. Британці спочатку залишилися з спілок європейських держав, які безуспішно напали Франції намагається відновити монархії. У Франції новий, сильний націоналізм скористався, дозволяючи їм мобілізувати великі і мотивовані сили. Після виконання короля Людовика XVI Франції в 1793, Франція оголосила війну Великій Британії. Цей період французьких революційних війн був відомий як війна першої коаліції. За винятком короткої паузи в 1802-03, війна тривала безперервно протягом 21 років. За цей час Велика Британія підняла кілька коаліцій проти французів, постійно субсимінування інших європейських держав з золотою кавалерією Святого Георгія, дозволяючи їм ставити великі війська в полі. Незважаючи на це, французькі армії були дуже успішними на землі, створюючи кілька таких клієнтів, як Batavian Республіки, і британські присвятив більшу частину своїх власних сил для кампаній проти французької мови в Карибському басейні, з змішаними результатами.

Ірландія 
У 1798 французькі сили вторглися в Ірландії, щоб допомогти Сполученим ірландцям, які розпочали повстання, де вони приєдналися тисячі повстанців, але були розбиті британські та ірландські війська і ірландський лояліст. Страх подальших спроб створити французький супутник в Ірландії привів до акту унії, об'єднуючи Королівство Великої Британії та Королівства Ірландія, щоб створити Сполучене Королівство в 1801. Ірландія зараз втратила свої останні сліди незалежності.

Перша фаза, 1792 - 1802 

Після страти короля Людовика XVI Франції в 1793, Франція оголосила війну Великій Британії. Цей період французьких революційних війн був відомий як війна першої коаліції, яка тривала з 1792 до 1797. 

Британська політика полягала у тому, щоб надати фінансову та дипломатичну підтримку континентальним союзникам, які зробили майже всі фактичні бойові дії на землі. Франція тим часом створена система призову, що створили набагато більшу армію, ніж будь-хто інший. Після того, як король був страчений, майже всі старші офіцери вирушили у вигнання, і дуже молоде нове покоління офіцерів, що були з-під, що були, що були в Наполеон, взяли на себе французькі військові. Велика Британія значною мірою спиралася на Королівський флот, який затонув французький флот у битві при Нілу в 1798 році, заманюючи французьку армію в Єгипті. У 1799 році Наполеон прийшов до влади у Франції, і створив диктатуру. Велика Британія привела другу коаліцію від 1798 до 1802 проти Наполеона, але він в цілому переважали. Ам'єнський договір у 1802 був сприятливим для Франції. Цей договір склав річний перемир'я у війні, який був знову відкритий Британії в травні 1803. 

Більш глибокі британські образи були, що Наполеон приймає особистий контроль над Європою, що робить міжнародну систему нестабільною, і змушуючи Велику Британію в кулуарах.

Відновлюється війна, 1803–1815 
Після того як він переміг на європейському континенті проти інших великих європейських держав, Наполеон запланував вторгнення на британський материк. Цей план впав після знищення Франко-іспанського флоту в Трафальгарі, паралельно з австрійським нападу на своїх баварських союзників. 

У відповідь Наполеон встановив континентальну систему, за якою жодна нація не дозволила торгувати з британцями. Наполеон сподівався, що ембарго буде ізолювати британські острови жорстоко ослаблення їх, але ряд країн продовжували торгувати з ними всупереч політиці. Незважаючи на це, вплив наполеонівських розтягнувся на велику частину Європи. 

У 1808 французьких сил вторглася Португалії намагається спробувати зупинити торгівлю з Великож Британією, перетворивши Іспанію в супутникову державу в цьому процесі. Англійці відповіли диспетчерською силою сера Артура Веллеслі, яка захопила Лісабон. Наполеон направив зростаючі сили на Піренейському півострові, який став ключовим полем битви між двома народами. У союзі з іспанськими і португальськими силами, англійці завдали ряд поразок на французькій мові, зіткнувся з новим видом бойових дій під назвою «партизанський», який привів Наполеона до бренду «Іспанська виразка ». 

Після втечі і коротко погрожуючи відновити французьку імперію, Наполеон зазнав поразки об'єднаними британськими, Прусськими і голландським силами в битві при Ватерлоо в червні 1815. З сильною британської підтримки, монархія Бурбон була відновлена, і Людовик XVIII був коронований королем Франції. Епоха наполеонівських була останньою нагодою, на якій Велика Британія і Франція вирушили на війну один з одним, але аж ніяк не ознаменував кінця суперництво між двома народами. Віконт Калерігх образна Британська зовнішня політика як міністр закордонних справ 1812-1822; він вів ходи проти Наполеона 1812 і 1815. Коли союзники Бурбонів повернулися до влади, він створив партнерство з Францією під час Віденського конгресу.

Довге 19 століття: 1789–1914 
Велика Британія та Франція ніколи не йшли до війни після 1815, хоча було кілька  "лякає війну." вони об'єдналися проти Росії під час Кримської війни 1850-х років.

1815–1830 

Незважаючи на те, що увійшов в епоху наполеонівських розглядається багатьма як витрачені сили, Велика Британія виникла з 1815 конгрес Відень як кінцева провідна фінансова, військова та культурна сила світу, що відбувається, щоб насолодитися століттям глобального панування в осіб Британніка. Франція також оговталася від поразок, щоб повернути свою позицію на світовій арені. Дружні підходи Талейрана були попередником Сердекое Антанти в наступному столітті, але вони не мали послідовного напрямку і речовини. Долаючи свою історичну ворожнечі, британські та французькі згодом стали політичними союзниками, як і почали свою увагу на придбання нових територій за межами Європи. Англійці розробили Індію і Канаду і колонізували Австралію, поширюючи свої повноваження на кілька різних континентів, як другу британську імперію. Аналогічним чином французи були досить активні в Південно-Східній Азії та Африці. 

Вони часто робили стереотипні жарти про один одного, і навіть пліч-о-пліч у війні були критично важливими для тактики один одного. Як офіцер Королівського флоту сказав французькому Корсар Роберт Surcouf  "ви Французька боротьба за гроші, а ми Британська боротьба за честь. ", Surcouf відповів  "Sir, людина бореться за те, що йому не вистачає найбільше. " згідно з однією історією, французький дипломат одного разу сказав Господу Палмерстон  "Якби я не був француз, я хотів би бути англієць"; на який Палмерстон відповів: "Якби я не був англієць, я хотів би бути англієць." відповідно до іншого, побачивши катастрофічний британський заряд легкої бригади в Кримську війну проти Росії, французький маршал П'єр Боске сказав ' Choest збільшення, с. н. n'est Pas La герре. (Це чудова, але це не війна.) Врешті-решт, відносини оселилися як дві імперії намагалися консолідувати себе, а не поширюватися.

Липнева монархія та початок вікторіанської доби

Друга французька імперія 

Лорд Абердін (іноземний секретар 1841 — 46) з брокеризидом Антанти, з Франсуа Гуізо та Францією на початку 1840-х рр. Однак Луї-Наон Бонапарта був обраний президентом Франції в 1848 і зробив сам імператор Наполеон III в 1851. Наполеон III мав експансіоністської зовнішньої політики, яка побачила французів поглибити колонізацію Африки і встановити нові колонії, зокрема, Індокитаю. Англійці спочатку занепокоїли, і замовив серію фортець у Південній Англії, спрямованих на опір французького вторгнення. Лорд Палмерстон як міністр закордонних справ і прем'єр-міністр мали тісні особисті зв'язки з провідними французькими державними діячами, зокрема, сам Наполеон III. Метою Палмерстон було організувати мирні відносини з Францією для того, щоб звільнити дипломатичну руку Великій Британії в іншому місці в світі. Наполеон Спочатку мав Пробританську зовнішню політику, і прагнув не вибити британського уряду, чия дружба він вважав важливим для Франції. Після короткої загрози вторгнення у Велику Британію в 1851, Франція і Велика Британія співпрацювали в 1850-х роках, з Альянсом у Кримській війні, і великий торговельний договір у 1860. Однак Британія перегляне другу імперію зі зростаючою недовірою, особливо, як імператор побудував свій флот, розширив свою імперію і взяв більш активну зовнішню політику. 

Дві держави були військовими союзниками під час Кримської війни (1853 – 56), щоб приборкати експансію Росії і його загрози Османській імперії. Однак, коли Лондон виявив, що Наполеон III таємно переговори з Росією, щоб сформувати повоєнний Альянс, щоб домінувати в Європі, він поспішно відмовився від свого плану до кінця війни, нападаючи на Санкт-Петербурзі. Натомість Британія уклала перемир'я з Росією, що не досягли жодної з її військових цілей. 

Дві країни також спільно експлуатуються під час Другої опіумної війни з Китаєм, диспетчерський спільної сили в китайській столиці Пекін, щоб змусити договір про династії китайських цін. У 1859 р. Наполеон, минаючи корпус «леогезатіф», який він побоювався, не схвалить вільну торгівлю, зустрівся з впливовим реформатором Річард Коденом, а в 1860 р. між двома країнами було підписано договір «кодан-Шевальє», зменшуючи тарифи на товари, що реалізуються Британії та Франції. 

Під час американської громадянської війни обидва народи залишалися нейтральними. Франція впритул дійшла до в'їзду на бік Конфедерації Штатів Америки. Відсікання поставок бавовни викликало економічну депресію в текстильній промисловості, в результаті чого широке поширення безробіття і страждання серед робітників, а також підтримка втручання, яке буде відновити торгівлю. Наприкінці Британії відмовилися йти на війну і Францію наслідували позов. 

Наполеон III намагався отримати британську підтримку схеми покласти австрійський Принц, Максиміліан I, на троні Мексики, але англійці не були готові підтримати будь-які дії, крім збору боргів, заборгованості мексиканців. Це змусило французів діяти поодинці у французькому втручанні в Мексиці. США допомогли режиму Сьюдад-Хуарес, а Франція витягла свої війська. Його ляльковий імператор Максиміліан був виконаний мексиканців. Коли Наполеон III був повалений в 1870, він втік до заслання в Англії.

Кінець 19 століття 
У 1875-1898 епохи, напруженість була високою, особливо в порівнянні з єгипетським і африканським питаннями. У кількох точках ці питання принесли два народи на межі війни; але ситуація завжди була знешкодувалася дипломатично. Протягом двох десятиліть був мир, але це було  "озброєнний мир, що характеризується будильники, недовіра, Ранкур і роздратування." під час сутички в Африці в 1880-х, британські та французькі в цілому визнають один одного сфер впливу. В угоді в 1890 Велика Британія була визнана в Bahr-Ель-Гамаль і Дарфур, в той час як Вадзай, Bagirmi, Kanem, і територія на північ і схід від озера Чад були віднесені до Франції. 

Суецький канал, спочатку побудований французами, став спільним британсько-французьким проектом у 1875, як і бачив, як життєво важливе значення для підтримання їх впливу і імперій в Азії. У 1882, що тривають громадянські заворушення в Єгипті (див. повстання Urabi) спонукало Велику Британію втрутитися, простягаючись руку до Франції. Експансіоністський прем'єр-міністр Франції Жюль Феррі був поза офісом, і уряд не бажаючи відправити більше, ніж залякування флот в регіоні. Велика Британія створила протекторат, оскільки Франція була роком раніше в Тунісі, і популярна думка у Франції пізніше поклав цю акцію аж до дублювання. Саме в цей час, що дві країни створили спільну власність Вануату. Англо-французький з'їзд 1882 був підписаний також для розв'язання розбіжностей територій у західній Африці. 

Один короткий, але небезпечний спір стався під час Фапіської інцидент в 1898, коли французькі війська намагалися претендувати на площу в Південному Судані, і Британська сила намагається бути виконуючим обов'язки в інтересах Хезанурення Єгипту прибутку. Під важким тиском французи зняли і Британії захопили контроль над районом, так як Франція визнала британський контроль над Суданом. Франція отримала контроль над малим Королівством Вадї, який закріпила свої холдинги в північно-західній Африці. Франція не змогла у своїх головних цілях. P.M.H. Белл каже: 

 Між двома урядами була коротка битва Заповітів, з британським наполягаючи на негайному і безумовний французький вихід з Фагода. Французи повинні були прийняти ці умови, в сумі публічного приниження.... Фагода давно згадала у Франції як зразок британського жорстокості і несправедливості." 

Фагода була дипломатичною перемогою для англійців, тому що французи зрозуміли, що в довгостроковій перспективі вони потребували дружби з Великою Британією у разі війни між Францією та Німеччиною.

20 століття

Кордіал Антанти 

Приблизно з 1900, Франкофілів у Великій Британії та Англіфілів у Франції почали поширювати дослідження і взаємоповагу і любов до культури країни на іншій стороні англійського каналу. Розвинуто франкофільські та Англіофіські товариства, що також запровадило Велику Британію на французьку їжу та вино, та Францію до англійського спорту, як регбі. Французька та англійська вже є другою мовою вибору у Великій Британії та Франції відповідно. Зрештою, це було розвинуто в політичну політику, оскільки нова об'єднана Німеччина розглянулася як потенційна загроза. Луї Blériot, наприклад, перетнув канал на літаку в 1909. Багато хто бачив це як символічний зв'язок між двома країнами. Цей період у першому десятилітті ХХ століття став відомий як Сердекое Антанти, і продовжував духом до 1940-х років. Підписання «сердечний» Антанти також ознаменувало кінець майже тисячоліття переривчастого конфлікту між двома народами та їхніми державами-попередниками, і формалізація мирного співіснування, яке існувало з кінця наполеонівських війн у 1815. до 1940, відносини між Великою Британією і Францією були ближче, ніж у Великій Британії та США. Це також почалося на початку французького та британського спеціальних відносин. Після 1907 британського флоту було побудовано, щоб залишатися далеко попереду Німеччини. Однак Британія і Франція взяли на себе зобов'язання ввести війну, якщо Німеччина атакувала іншу. 

У 1904 Париж і Лондон погодилися, що Велика Британія буде встановити протекторатом над Єгиптом, і Франція буде робити те ж саме над Марокко. Німеччина заперечували, і конференція в Альхесірас в 1906 вирішено питання, як Німеччина була виперехали.

Перша світова війна 
Велика Британія намагалася залишатися нейтральною як перша світова війна, відкрита в літо 1914, як Франція приєдналася до допомоги її союзник Росії відповідно до своїх зобов'язань договору. У Британії не було відповідних зобов'язань за договором, окрім одного, щоб зберегти нейтралітет Бельгії, і не був у тісному контакті з французькими лідерами. Велика Британія вступила, коли німецька армія вторглася в нейтральну Бельгії (на шляху до нападу Париж); Це було нестерпним. Вона приєдналася до Франції, посилаючи велику армію на боротьбу на західному фронті. 

Була тісна співпраця між британськими та французькими силами. Французький полководець Джозеф Джофрер працював над координування військових операцій союзників, а також змонтування Об'єднаного англо-французького наступу на західному фронті. Результатом була велика битва за Соммі в 1916 з масовим жертв з обох сторін і не вигоди. Пол Знеболюве прийняв важливі рішення протягом 1917, як міністр війни Франції, а потім, за дев'ять тижнів, прем'єра. Він сприяв наступу Нівель, який погано провалився і мав негативний вплив і його вплив на Британську армію. Позитивним результатом було рішення про формування вищої військової Ради, яка привела в кінцевому підсумку до єдності командування. Катастрофи в Passchendaele постраждали Велика Британія, її армія і цивільно-військових відносин. 

Не в змозі просуватися проти Об'єднаних первинних держав Альянсу в Британській, французькій, а пізніше американські війська, а також блокада запобігання судноплавства досягнення німецьких контрольованих морських портів Північного моря, німці в кінцевому підсумку здався після чотирьох років важких боїв.

Версальський договір 

Після війни, в Версальському договорі британські та французькі працювали в тісному контакті з американцями, щоб домінувати в основних рішеннях. Обидва були також прагнуть захистити і розширити свої імперій, в особі закликає до самовизначення. Під час візиту до Лондона французький лідер Жорж Клемансо привітав британських натовпів. Ллойд Джордж отримав аналогічний прийом в Парижі. 

Ллойд Джордж наполегливо працював для помірного французького вимоги до помсти. Клемансо хотів умови, щоб калічити військового потенціалу Німеччини, які були занадто жорсткі для Вільсона і Ллойд-Джордж. Компроміс був досягнутий за умови, що Клемансо пом'якшив його умови і США і Велика Британія обіцяли договір про безпеку, який би гарантувати збройні втручання, коли Німеччина вторглася у Францію. Британський ратифікований договір про стан США ратифікувала. у Сенаті Сполучених Штатів, республіканці були підтримувати, але Вілсон наполягав на цьому договорі безпеки бути тісно пов'язана з загальним Версальським договором, і республіканці відмовилися і тому він ніколи не прийшов до голосування в Сенаті. Таким чином, не було договору на всіх, щоб допомогти захистити Францію. 

Велика Британія незабаром мала помірну французьку політику по відношенню до Німеччини, як і в Локарно. Під прем'єр-міністром Рамто Макдональд в 1923-24 Британії взяв на себе провідну роль у отриманні Франції, щоб прийняти американське рішення через план Давес і молодий план, в якому Німеччина заплатили свої відшкодування за допомогою грошей запозичені з Нью-Йоркських банків.

1920-ті роки 
Обидві держави приєдналися до Ліги Націй, і обидва підписали угоду про оборону кількох країн, найбільш суттєво Польщі. Мирний договір розділений на Близький Схід між двома державами, у формі мандатів. Однак світогляд Націй був різним протягом міжвоєнних років; Хоча Франція бачила себе за своєю суттю як Європейська влада, Велика Британія користувалася тісні відносини з Австралією, Канадою та Новою Зеландією і підтримала ідею Імперської вільної торгівлі, форму протекціонізму, яка б бачила великі тарифи, розміщені на товари з Франції. 

У 1920-х років фінансова нестабільність була серйозною проблемою для Франції, а також інших країн. вона була вразлива до короткострокових узгоджених дій банками і фінансовими установами за рахунок важких продажів або купівлі, у фінансовій кризі може послабити уряди і використовуватися як Дипломатична загроза. Прем'єр-міністр фінансів Реймонд Пуанкаре вирішив стабілізувати Франк для захисту від політичних маніпуляцій Німеччиною та Великою Британією. Його рішення в 1926 було повернення до фіксованого парності проти золота. Франція не змогла перетворити таблиці і використовувати короткострокові фінансові переваги як важелі проти Британії з важливих питань політики. 

Загалом Франція і Велика Британія були вирівняні в своїй позиції з найважливіших питань. Ключовою причиною була позиція Франкофільського міністра закордонних справ Аустен Чемберлен, а також посол в Парижі, який мав креми (1922 – 28). Вони сприяли Профранцузьку політику щодо політики безпеки і роззброєння Франції, пізніші етапи Рурської кризи, виконання Женевського протоколу, договору Локарно та походження пакту Кельлогг-Келлоґа. Висока точка співпраці прийшла до договору Локарно в 1925, який приніс Німеччину в добрі умови з Францією та Великою Британією. Тим не менш, відносини з Францією стали все більш напруженим, тому що Чемберлен виріс роздратований, що міністр закордонних справ Арістід-Келлоана не мав у своєму серці активізувати, щоб сердечне Антанти. 

Крім того, Велика Британія думала роззброєння є ключем до миру, але Франція не згоден через його глибокий страх німецького мілітаризму. Лондон вирішив, Париж дійсно прагнув військового панування в Європі. До 1933, більшість британців побачили Францію, а не Німеччину, як головна загроза миру і гармонії в Європі. Франція не постраждала як важка економічна рецесія, і була найсильнішою військовою владою, але все ж вона відмовилася від британських увертюри до роззброєння. Ентоні Пауелл, у своєму танці на музику часу, сказав, що бути анти-французьки і про-німецького в 1920-х вважалося висотою прогресивної складності.

Апеляція Німеччини 

У 1930-х роках Велика Британія і Франція координували свою політику щодо диктатур Італії Муссоліні та гітлерівської Німеччини. Однак громадська думка не підтримує знову йти до війни, тому дипломати прагнули до дипломатичних рішень, але ніхто не працював. Зусилля з використання Ліги Націй для застосування санкцій проти Італії за її вторгнення в Ефіопії провалилися. Франція підтримала «маленьку Антанту» Чехословаччини, Румунії та Югославії. Вона виявилася дуже слабкою, щоб стримувати Німеччину. 

Англо-Німецька військово-морська угода була підписана між Великою Британією і нацистською Німеччиною в 1935, що дозволило Гітлеру зміцнити свій флот. Він був розглядатися французьким як гублять анти-Hitlerian Стреза фронту. Велика Британія та Франція співпрацювали особливо в кінці 1930-х років щодо Німеччини, спираючись на неофіційні обіцянки без письмового договору. Зусилля були зроблені, щоб домовитися про договір, але вони не змогли в 1936, недозабивши французької слабкості. 

У роки, що призвели до Другої світової війни, обидві країни дотримувалися аналогічного дипломатичного шляху умиротворення Німеччини. Як нацистські Наміри стали чіткими, Франція підштовхнула до більш жорстку лінію, але Британська demurred, вважаючи, дипломатія може вирішити суперечки. Результатом була Мюнхенська угода 1938, що дала Німеччині контроль над частинами Чехословаччини оселилися німцями. На початку 1939 Німеччина взяла на себе всю Чехословаччини і почала погрожуючи Польщі. Умиротворення не вдалося, і Велика Британія і Франція побігли наздогнати Німеччину в озброєння.

Друга світова війна 
Після гарантування незалежності Польщі, обидва оголосили війну Німеччині в той же день, 3 вересня 1939, після того, як німці ігнорують ультиматум вийти з країни. Коли Німеччина розпочала свою атаку на Францію в 1940, британські війська і французькі війська знову воювали пліч-на-пліч. Зрештою, після того, як німці прийшли через Арденни, стало більш можливим, що Франція не зможе відбиватися від німецького нападу. Остаточний зв'язок між двома народами було настільки сильним, що члени британського Кабінету запропонували тимчасовий Союз двох країн заради морального духу: план був складений Жан Monnet, який пізніше створив загальний ринок. Ідея була не популярна в більшості з обох сторін, і французький уряд вважав, що, в обставинах, план Союзу дозволить скоротити Францію до рівня британського панування. Коли Лондон наказав вивести англійський експедиційний корпус з Франції, не сказавши французькі та бельгійські сили, а потім відмовився надавати Франції реальної підтримки повітря пропозицію було визначено відхилив. Пізніше вільний французький опір, на чолі з Шарль де Голль, були сформовані в Лондоні, після де Голль віддав свою знамениту привабливість 18 червня ', трансляція BBC. Де Голль оголосив себе главою одного і єдиного істинного уряду Франції, і зібрав вільні французькі сили навколо нього. 

Після запобіжних руйнувань великої частини французького флоту британцями на Мерс-Ель-Кебір (3 липня 1940), а також аналогічні нападу на французькі кораблі в Оран на тій підставі, що вони можуть впасти в німецькі руки, було всенародне антибританське обурення і довготривале почуття зради у Франції. На півдні Франції 10 липня був встановлений спільний уряд, відомий як Франція Віші. Вона була офіційно нейтральною, але Митрополит Франція стала дедалі під німецьким контролем. Уряд Віші спочатку контролювала Сирію (до весни 1941) і французької Північної Африки (до листопада 1942), а французькі війська і військово-морські сили в ньому. Зрештою, кілька важливих кораблів Франції приєдналися до вільних сил Франції. 

Один за одним де Голль взяв під свій контроль французькі колонії, починаючи з Центральної Африки восени ' 1940, і отримав визнання з Великої Британії, але не в Сполучених Штатах. Англо-вільний французький напад на територію Віші була відбита в битві при Дакарі у вересні 1940. Вашингтон підтримував дипломатичні відносини з Віші (до жовтня 1942) і уникав визнання де Голль. Черчілль, спійманий між США і де Голль, намагався знайти компроміс.

1945-1956 
Після D-Day, відносини між двома народами були на високому, як англійці були зустрінуті як визволителів. Після капітуляції Німеччини в травні 1945, Велика Британія та Франція стали близькі як побоювалися американці будуть виведені з Європи, залишаючи їх вразливими до розширення комуністичного блоку Радянського Союзу. Велика Британія була успішною в сильно виступають за те, що Франція буде надана зона окупованої Німеччини. Обидві держави були одними з п'яти постійних членів нової Ради Безпеки ООН, де вони зазвичай співпрацювали. Однак Франція була гіркою, коли Сполучені Штати і Британія відмовилися ділитися з нею атомними секретами. Розв'язка був у Франції розробили власну ядерну зброю і системи доставки. 

Холодна війна почалася в 1947, як Сполучені Штати, з сильною британською підтримкою, оголосила про доктрину Трумена, щоб утримувати комуністичну експансію і надавала військову та економічну допомогу Греції та Туреччині. Попри велику прорадянську Комуністичну партію, Франція приєдналася до Альянсу. Перший хід Франко-британський Альянс реалізував в договорі Данкірка в березні 1947.

Суецька криза 
У 1956 році Суецький канал, який раніше належав англо-французькій компанії, був Націоналізований єгипетським урядом. Англійці і французи були рішуче віддані прийняття каналу назад силою. Обидва британські та французькі уряди побачили дії президента Єгипту Гаммаль Абдель Нассера як потенційно небезпечні для своїх інтересів у торгівлі, і в рамках холодної війни і напруженість знову незалежні. 

Американці, на відміну від Насера, відмовилися брати участь з тим, що багато хто вважав як Європейський колоніалізм, поклавши важкі навантаження на англо-американські спеціальні відносини. Відносини між Великою Британією і Францією були не зовсім гармонійними, тому що французи не інформують англійців про причетність Ізраїлю до дуже наближених до початку військових операцій.

Спільний ринок 
Відразу після Суецької кризи англо-французькі відносини почали кислий знову, і тільки з останніх десятиліть ХХ століття вони поліпшили до піку, яку вони досягли між 1900 і 1940. 

Невдовзі після 1956, Франції, Західної Німеччини, Італії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу сформувалася, що стане Європейською економічною спільнотою, а згодом і Європейським Союзом, але відхилила британські запити на членство. Зокрема, спроби президента Чарльза де Голля виключити англійців з європейських питань під час ранньої п'ятої Республіки Франції в даний час розглядаються багато в Британії як зрада сильного зв'язку між країнами, і виключення Ентоні Eden Франції з Співдружність розглядається в подібному світлі у Франції. Французи частково боялися, що були британці приєднатися до ЄЕС вони будуть намагатися домінувати в ньому. 

Протягом багатьох років Велика Британія та Франція часто мали розбіжні курси в Європейському співтоваристві. Британська політика сприяла розширенню спільноти та вільної торгівлі, а Франція відстоював тіснішу політичну унію і обмежило членство громади в ядрі західноєвропейських держав.

Де Голль 
У 1958 з Францією загрузла в, здавалося б, безвинна війна в Алжирі, Шарль де Голль, ватажок війни вільної Франції, повернувся до влади у Франції. Він створив п'яту французьку Республіку, закінчуючи післявоєнним парламентською системою і замінивши його сильним президентством, яке домінувало у своїх послідовників — Голсписках. Де Голль зробив амбіційні зміни у французькій зовнішньополітичної політики-перший закінчення війни в Алжирі, а потім після вилучення Франції з командної структури НАТО. Останній крок був в першу чергу символічно, але штаб-квартира НАТО переїхала до Брюсселя і французькі генерали мали набагато меншу роль. 

Французька політика блокування британського вступу до Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) в першу чергу мотивовані політичними, а не економічними міркувань. У 1967, як і в 1961-63, де Голль був сповнений рішучості зберегти домінування Франції в ЄЕС, яка була основою міжнародного зростання нації. Його політика полягала в збереженні спільноти шести, а заборона Великій Британії. Хоча Франція досягла успіху за винятком Великої Британії в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі французи довелося коригувати свою позицію щодо розширення, щоб зберегти вплив. Де Голль побоювався, що здача Великої Британії в європейську спільноту відкриє шлях для англо-саксонської (наприклад, США і Великої Британії) впливу на придушити Франції-Західної Німеччини коаліції, яка була в даний час домінуючим. 14 січня 1963, де Голль оголосив, що Франція буде вето на вступ Великої Британії на загальний ринок.

З 1969 року 

Коли де Голль подав у відставку в 1969, новий французький уряд під Жорж Помпіду був готовий відкрити більш дружній діалог з Великою Британією. Він вважав, що в економічній кризи 1970-х років Європа потрібна Британії. Помпіду привітав британське членство в ЄЕС, відкриваючи шлях для Сполученого Королівства, щоб приєднатися до нього в 1973. 

Відносини двох країн були значно напруженими в частині до 2003 війни в Іраку. Велика Британія та її американські союзні рішуче виступали за застосування сили, щоб видалити Саддама Хусейна, а Франція (з Китаєм, Росією та іншими народами) категорично проти таких дій, з президентом Франції Жак Ширак загрожує вето будь-якої резолюції, запропонованої ООН Радою безпеки. Однак, попри такі розбіжності, Ширак і британський прем'єр-міністр Тоні Блер підтримували досить тісні стосунки під час свого року в офісі навіть після початку війни в Іраку. Обидві держави наголошувала на важливості «Сердевного Союзу» Антанти, а роль, яку вона грала протягом ХХ століття.

Саркозі 
Після його обрання в 2007, президент Ніколя Саркозі намагався налагодити тіснішу відносини між Францією та Сполученим Королівством: у березні 2008 року прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що «ніколи не було більшого співробітництва між Францією та Британією, як там зараз  ". Саркозі також закликав Обидві країни до  "подолати наше довготривале суперництво і будувати разом майбутнє, яке буде сильніше, тому що ми будемо разом ". Він також сказав: "Якщо ми хочемо змінити Європу мої дорогі британські друзі-і ми французів хочемо змінити Європу-ми потребуємо вас всередині Європи, щоб допомогти нам зробити це, не стоячи на вулицю." 26 березня 2008, Саркозі мав привілей давати промову як британським будинками PA імент, де він закликав до  "Братство" між двома країнами і заявив, що "Франція ніколи не забуде війни Великої Британії жертви" під час Другої світової війни. 

У березні 2008 року Саркозі здійснив державний візит до Британії, перспективне поглиблення співпраці урядів двох країн у майбутньому.

Президентство Олланда 

Остаточні місяці до кінця перебування Франсуа Олланда, як президент побачив Великій Британії голосувати покинути ЄС. Його відповідь на результат була  "я глибоко шкодую це рішення для Сполученого Королівства і для Європи, але вибір є їх, і ми повинні поважати його. " 

Тодішній міністр економіки і нинішній президент Еммануель Макрон звинуватили Велику Британію у прийнятті ЄС  "заручник" з референдумом, покликаний вирішити внутрішню політичну проблему eurosceptics і що "провал британського уряду [відкрив] можливість подрібнення Європи." 

На відміну від цього, голосування вітали Євроскептичні політичні лідери, а також кандидати на пост президента морської ле Пен і Ніколя Дюпон-Еньян як перемогу для  "Freedom ".

Співробітництво в галузі оборони 
Дві країни мають запис Другої світової війни, працюючи разом з заходами міжнародної безпеки, як це було видно в Суецької кризі і війни за Фолкленди.  

2 листопада 2010, Франція та Велика Британія підписали два договори про співробітництво з оборонними угодами. Вони передбачають обмін авіаносців, 1000-сильна спільна реакція сил, загальний ядерний симулятор у Франції, спільний ядерний дослідницький центр у Великій Британії, що надає спільний авіаційний танкери та спільну підготовку.

Їх постколоніальним заплутаних дали їм більш зовнішнє фокусування, ніж інші країни Європи, які ведуть їх до спільної роботи над такими питаннями, як Громадянська війна в Лівійському.

Комерція 
Франція є третім за величиною експортним ринком Сполученого Королівства після США та Німеччини. Експорт до Франції збільшився на 14,3% з £16 542 000 000 в 2010 до £18 905 000 000 в 2011, обгін експорту в Нідерланди. За цей же період французький експорт до Британії виріс на 5,5% з £18 133 000 000 до £19 138 000 000. 

Британський іноземний & офіс Співдружності оцінює, що 19 300 000 британських громадян, приблизно третина всього населення, відвідують Францію щороку. У 2012, французи були найбільшими відвідувачами Великої Британії (12%, 3 787 000) і другим за величиною туристичними витрачають у Великій Британії (8%, £1 513 000 000).

Освіта 
Головна стипендія Антанти-це Вибірковий Франко-Британська схема стипендій, яка була оголошена 30 жовтня 1995 британський прем'єр-міністр Джон майор і французький президент Жак Ширак на англо-французькому саміті в Лондоні. 

Він забезпечує фінансування для британських та французьких студентів для навчання за один навчальний рік на іншій стороні каналу. Схема знаходиться у віданні французького Посольства в Лондоні для британських студентів, а Британська рада у Франції та Посольство Великої Британії в Парижі для студентів французької мови. Фінансування забезпечується приватним сектором та фондами. Ця схема спрямована на сприяння взаєморозумінню та сприянні обміну між британськими та французькими лідерами завтрашнього дня.

Програму ініціював пан Крістофер Малабі, посол Великої Британії у Франції між 1993 і 1996.

Наук 

Concorde надзвуковий комерційний літак був розроблений під міжнародним договором між Великою Британією та Францією в 1962, і почав літати в 1969.

Мистецтво та культура 
В цілому, Франція розглядається за допомогою Великої Британії щодо його високої культури і розглядається як ідеальне місце відпочинку, в той час як Франція бачить Велику Британію як великий торговий партнер. Обидві країни є хвацько спотворливо один одного приготування їжі, багато французів стверджують, що всі британські продукти харчування м'який і нудно, в той час як багато британських стверджують, що французька їжа неїстівної. Значна частина видимої презирства до французької кухні та культури у Великій Британії набуває форми самоекоемого гумору, а Британська комедія часто використовує французьку культуру як приклад її жартів. Чи це представник справжньої думки чи не є відкритим для обговорення. Сексуальні евфемізми без посилання на Францію, такі як французькі поцілунки, або Французька літера для презерватива, використовуються в британському англійському сленгу. 

Французька класична музика завжди була популярна у Великій Британії. [Цитата необхідна] Британська популярна музика у свою чергу популярна у Франції. Англійська література, зокрема, твори Агати Крісті і Вільяма Шекспіра, була величезною популярністю у Франції. Французький художник Еужен Делакруа на основі багатьох його картин на сценах з п'єси Шекспіра. У свою чергу, французькі письменники, такі як Мольєр, Вольтер і Віктор Хьюго були переведені багато разів на англійську мову. Загалом, більшість найбільш популярних книг будь-якої мови переведені в інший.

Мова 

Перша іноземна мова, найбільш часто викладав в школах у Великій Британії є французька, і перша іноземна мова, найбільш часто викладаються в школах Франції є англійська; Це також мови сприймаються як  "найкориснішими для вивчення" в обох країнах. Британська королева Єлизавета II вільно володіє французькою мовою і не вимагає перекладача при поїздці до Франко-мовних країн. Французька мова є суттєвою мовою меншин і іммігрантської мови в Сполученому Королівстві, з більш ніж 100 000 французьких людей у Великій Британії. Відповідно до доповіді Європейської комісії 2006, 23% мешканців Великої Британії можуть нести на розмову французькою і 39% французьких жителів можуть вести розмову англійською мовою. Французька мова також є офіційною мовою в обох Джерсі і Гернсі. Обидва використання французької певною мірою, в основному в адміністративному або церемоніальний потенціал. Джерсі правова Французька є стандартизованих різноманітність використовується в Джерсі. Тим не менш, Норман (в його місцевих формах, Guernésiais і Jèriais) є історичною мовою островів. 

Обидві мови вплинули один на одного протягом багатьох років. За різними джерелами, майже 30% всіх англійських слів мають Французьке походження, і сьогодні багато французьких виразів увійшли також англійською мовою. Термін "Англійська", який поєднує французькі слова  "Франсез" і "Англійська", відноситься до поєднання французької та англійської (в основному у Великій Британії) або використання англійських слів і іменників англосаксонського коріння французькою мовою (у Франції).

Сучасна і середня Англійська відображають суміш oïl і старих англійських лексиконів після завоювання Норман Англії в 1066 році, коли Норман-говоріння аристократія взяла під свій контроль населення, чия рідна мова була германського походження. У зв'язку з переплетених історій Англії і континентальної володінь англійської корони, багато офіційних і правових слів на сучасній англійській мові мають Французьке коріння. Наприклад, купувати і продавати німецькі походження, при покупці і vend знаходяться зі старої французької.

Спорт 

У спорті Союз регбі існує суперництво між англійцями і Францією. Обидві країни змагаються в чемпіонаті шість Націй і Кубок світу з регбі. Англія мають перевагу в обох турнірах, маючи найбільш відвертих перемог у шести країнах (і його попередню версію п'яти Націй), і зовсім недавно стукає французької команди з 2003 і 2007 світових чашок на півфінал сцені, хоча Франція постукала Англія з 2011 Кубок світу з регбі переконливою оцінка в їх чвертьфіналі матчу. Хоча регбі спочатку британський спорт, французький регбі розробила до такої міри, що англійська та французька команди в даний час жорсткі конкуренти, ні з боку, значно перевершує інші. Хоча англійська вплив поширення регбі Союзу на ранній стадії до Шотландії, Уельсу і Ірландії, а також сфери Співдружності, французький вплив поширення спорту за межами Співдружності, до Італії, Аргентини, Румунії та Грузії.

Вплив французьких гравців і тренерів на британський футбол зростає в останні роки і часто цитується як приклад англо-французької співпраці. Зокрема, Прем'єр-ліга клубу Арсенал став відомий своїм англо-французьким з'єднанням через важкий приплив французьких гравців з моменту появи французького менеджера Арсен Венгер у 1996 році. У березні 2008 їх стадіон Emirates був обраний в якості місця для зустрічі під час державного візиту французьким президентом саме з цієї причини. 

Багато людей звинуватили тодішній Президент Франції Жак Ширак за внесок у втрату Парижа до Лондона в свою ставку на 2012 літніх Олімпійських ігор після того, як він зробив виступ про британську кухню і сказав, що "тільки фінська їжа гірше". Комітет МОК, який в кінцевому підсумку вирішить дати Ігри в Лондон, мав двох членів з Фінляндії.

Транспорт

Пороми 
Найжвавішою  в світі є Мексиканський канал, англійський канал, з'єднує порти у Великій Британії, такі як Відр, Ньюгавен, Пул, Увеймут, Портсмут і Плімут до таких портах, як Роскофф, Кале, Булонь, Дюнкерк, Дьєпп, Шербур-Октвіль, Кан, Сен-Мало і Гавр у  материковії частині Франції. Такі компанії  P&O пороми, DFDS Seaways та LD ліній діють через пором послуг через канал. 

Крім того, є пороми по всій Англії на каналі між двома точками Ангілья (Британська заморська територія) і Мерігот, Сен-Мартен (заморське співтовариство Франції).

Тунель каналів 

Тунель каналу (французький: Le тунель су-ла-Manche; також згадується як Чунель) є 50,5-кілометровий (31,4 Mi) підводних залізничних тунель (зв'язок Фолькстон, Кент, в Сполученому Королівстві з кокель, па-де-Кале, недалеко від міста Кале на півночі Франції) під англійським каналом в протоці. Ідеї для крос-канальний фіксований зв'язок з'явився ще в 1802, але британський політичний і прес тиск на загрозу національної безпеки в глухий кут намагається побудувати тунель. В кінцевому підсумку успішний проект, організований Євротунелем, розпочав будівництво в 1988 і був відкритий британською королевою Єлизаветою II і президентом Франції Франсуа Міттері в урочистій церемонії, що проходила в Кале на 6 травня 1994. У тому ж році Американське товариство інженерів-будівельників обрав канал тунель як один з семи сучасних див світу.

Рейси 
2008 року рейсами між Великою Британією і Францією скористались 11 675 910 пасажирів.

Див. також

Примітки

Зовнішні посилання 
     
 Франко-Британська Рада Посилання 
 Університет Лондона в Парижі (ULIP) 
 Посольство Франції у Великій Британії 
 Посольство Великої Британії у Франції 
Військова історія Європи
Списки:Франція
Двосторонні відносини Франції
Двосторонні відносини Великої Британії